Campinense – abitanti di Campina Grande
Campinense – abitanti di Campina das Missões
Campinense – abitanti di Campinas do Piauí
Campinense – abitanti di Campinas do Sul